Pontificia fonderia di campane Marinelli, Agnone, provincia di Isernia
Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli, Firenze